Ел Балкон има више значења:

 Ел Балкон (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Балкон (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Балкон (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Балкон (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Балкон (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Балкон (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Балкон (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Балкон (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику